

Comunicazione 
 Segno – in semiotica, unità discreta di significato

Geografia 
 Segno – frazione del comune italiano di Predaia
 Segno – frazione del comune italiano di Vado Ligure
 Segno – torrente tributario del Mar Ligure

Scienze matematiche e naturali 
 Segno – in matematica, proprietà che esprime l'ordine di un numero reale rispetto allo zero
 Segno – in medicina, reperto patologico oggettivo, riconosciuto dal medico all'esame obiettivo del paziente stesso

Società e cultura 
 Segno zodiacale – suddivisione dello zodiaco

Stampa 
 Segno – periodico italiano di arte contemporanea

Pagine correlate 
 Segni